La Libertad pode ser:
 La Libertad (cidade), em El Salvador
 La Libertad (Guatemala), cidade
 La Libertad (Huehuetenango), cidade da Guatemala
 La Libertad (Peru), departamento
 La Libertad (México), município
 La Libertad (El Salvador), departamento
 La Libertad (Nicarágua), cidade
 La Libertad de Pallán, no Peru
 La Libertad (distrito), no Peru
 La Libertad (Equador), município

Ver também 
 
 

La Libertad